Kirchham (Passau) in Duitsland
 Kirchham (Opper-Oostenrijk) in Oostenrijk